Die Berliner Durchreise ist eine Modemesse in Berlin.

Sie führt ihre Tradition auf durchreisende Tuchhändler im 19. Jahrhundert zurück und gilt damit als älteste Modemesse der Welt. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 war Berlin der führende Modeplatz, allerdings etablierten sich erst 1918 die jeweils im Februar und August stattfindenden "Berliner Modewochen".

Die erste offizielle "Durchreise" fand 1950 in verschiedenen Standorten in ganz Berlin statt. Der Mauerbau behinderte ab 1961 die Messe und der Messeplatz Düsseldorf gewann an Bedeutung. Unter dem Namen "interchic" wurde 1982 eine Wiederbelebung gestartet, seit 1987 findet die Messe unter dem Namen "Durchreise" am Standort Ullsteinhaus, in dem verschiedene Modefirmen ihre festen Geschäftsräume haben, statt.

Der Zutritt ist kostenlos, aber nur Fachbesuchern gestattet.

Weblinks 
 Maritta Adam-Tkalec, Mode-Hauptstadt Berlin: Die Geschichte der Modemesse „Berliner Durchreise“. In: Berliner Zeitung, 15. Januar 2019, abgerufen am 29. März 2020.
 http://www.berlinerdurchreise.com 

Modebranche
Messe in Berlin
Organisation (Bekleidungswesen)
Erstveranstaltung 1950
Mode (Deutschland)